Това е списъкът с епизоди на сериала „Терминатор: Хрониките на Сара Конър“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2008

Сезон 2: 2008-2009 

Терминатор: Хрониките на Сара Конър